Old State Capitol bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old State Capitol (Georgia), ID-Nr. 70000195
 Old State Capitol (Springfield, Illinois), ID-Nr. 85003178
 Old State Capitol (Kentucky), ID-Nr. 71000346
 Old State Capitol (Louisiana), ID-Nr. 73000862
 Old State Capitol (Mississippi), ID-Nr. 69000087